Samsiadade I
 Samsiadade II
 Samsiadade III
 Samsiadade IV
 Samsiadade V

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos